Haines Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Haines Township du comté de Madison dans l'Illinois.
 Haines Township du comté de Centre en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships